Весе́ле — село в Україні, у Сумській області, Сумському районі. Населення становить 366 осіб. Орган місцевого самоврядування — Миколаївська селищна рада.

Географія 
Село Веселе розташоване на відстані 2 км від річки Вир. Через село тече струмок, що пересихає із загатою.

Село складається із 2 частин, що рознесені на 1 км. На відстані 1 км розташоване смт Миколаївка.

Поруч пролягає автомобільний шлях .

Історія 
 Село постраждало внаслідок геноциду українського народу, проведеного урядом СССР 1923—1933 та 1946–1947 роках.

Посилання 
Погода в селі 

Білопільський район
Села Сумської області
Населені пункти Сумського району